Pachastrella är ett släkte av svampdjur. Pachastrella ingår i familjen Pachastrellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Pachastrella